Socialistično federativno republiko Jugoslavijo je na Zimskih olimpijskih igrah 1976 v Innsbrucku zastopalo osemindvajset športnikov v štirih športih.

Alpsko smučanje

Moški

Smučarski teki

Moški

Ženske

Hokej na ledu

Prvi krog

Tolažilna skupina

Smučarski skoki 

Zimske olimpijske igre 1976
1976
Zimske olimpijske igre